YKG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kangirsuk (Québec), (Canada)
 ykg – codice ISO 639-3 della lingua jukaghira settentrionale